Název Dúbravský potok má více vodních toků:

 Dúbravský potok (přítok Hradné) – levostranný přítok Hradné na Slovensku v okresech Detva a Zvolen
 Dúbravský potok (přítok Ľubice) – pravostranný přítok Ľubice na Slovensku v okrese Kežmarok
 Dúbravský potok (přítok Tovarského potoka) – levostranný přítok Tovarského potoka na Slovensku v okrese Ilava